Микицей Марія Дмитрівна (*1965) — українська поетеса;
 Михаїл Микицей (1934—2017) — єпископ УГКЦ;
 Микицей Станіслав Ігорович (*1989) — український футболіст.

Прізвища